ФСБ (FSB) може да се отнася за:
 ФСБ (Формация студио Балкантон) – българска рок група
 FSB (албум), компилация от тази група, издадена в 1990 г
 Федерална служба за сигурност (съкратено ФСБ от руското име Федеральная служба безопасности) - националната служба за сигурност на Русия, наследник на КГБ (РСФСР)
 Front side bus – компютърна шина

Вижте също 
 КГБ (пояснение)

Абревиатури